Il 6 e 7 giugno 2009 (con ballottaggio il 21 e 22 giugno) nel Lazio si tennero le elezioni per il rinnovo di numerosi consigli comunali.

Roma

Fonte Nuova

Frascati

Guidonia Montecelio

Monterotondo

Palestrina

Frosinone

Anagni

Veroli

Latina

Aprilia

Cisterna di Latina

Sabaudia

Viterbo

Civita Castellana 

Lazio
2009